Ел Рајито има више значења:

 Ел Рајито (Сан Хосе де Грасија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Рајито (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Рајито (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Рајито (Акахете), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Рајито (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Рајито (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Рајито (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Рајито (Хенерал Енрике Естрада), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику